Niemcy:
 Stuttgart – miasto na prawach powiatu, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Stuttgart – rejencja w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Stuttgart – region w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Stany Zjednoczone:
 Stuttgart – miejscowość w stanie Arkansas
 Stuttgart – miejscowość w stanie Kansas

Inne:
 SMS Stuttgart
 Stuttgart 21